Superligaen 1991/1992 var den andra säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union.

Serien spelades i två omgångar. Den första under höstsäsongen 1991, och den andra under vårsäsongen 1992. Lagen på placeringarna 1-8 spelade i andra omgången. Deras målskillnad ställdes då om på noll igen, och deras poängskörd minskades ner till hälften.

De två lagen placerade på nionde och tionde plats i första omgången, spelade i kvalserien under vårsäsongen. Med sig hade de 8 respektive 7 poäng.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1992/1993, medan tvåan och trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1992/1993. Lagen som slutade på första och andra plats i kvalserien flyttades upp.

Tabeller

Höstsäsongen 1991

Vårsäsongen 1992

Skytteligan

Externa länkar
  Peders Fodboldstatistik (arkiverad 2008-03-23)

1991 i Danmark
1992 i Danmark
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991/1992